Cerfontaine (Belgio) – municipalità belga della provincia di Namur
 Cerfontaine (Francia) – comune francese del dipartimento del Nord